Anna Halprin, née Ann Schuman (1920-2021), une danseuse et chorégraphe américaine.
 Daria Schulman Halprin (1947-), une danseuse américaine.
 Lawrence Halprin (1916-2009), un architecte, paysagiste et professeur américain.
 Matt Halprin (?-), un entrepreneur américain.
 Monty Hall, de son vrai nom Maurice Halprin (1921-2017), un acteur, un chanteur et un journaliste américain.
Patronyme anglais